Denumirea de Balkanți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Balkanți, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Balkanți, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.